Tenisový turnaj WTA Forest Hills Tennis Classic 2007 se konal ve dnech 21.–25. srpna v americkém Forest Hills (New York) venku na tvrdých dvorcích. Událost byla součástí kategorie Tier IV s účastí šestnácti hráček ve dvouhře, čtyřhra se nehrála.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Virginie Razzanová (finále)
  Meilen Tuová (čtvrtfinále)
  Gisela Dulková (vítězka)
  Aiko Nakamuraová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry

WTA Tour 2007
Forest Hills Tennis Classic
Tenis v USA v roce 2007